Hay varios lugares que se llaman El Puerto:

 El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, en España.
 El Puerto, pueblo sin ayuntamiento propio en la Provincia de Valencia, en España.
 El Puerto, una parroquia del concejo asturiano de Somiedo, en España.
 El Puerto, localidad de Panamá.

Periódicos con nombre El Puerto:
 El Puerto, periódico peruano editado en Ilo.
 El Puerto, periódico chileno editado en Pichilemu.